Lincoln Highway Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lincoln Highway Bridge (Iowa), ID-Nr. 78001263
 Lincoln Highway Bridge (Utah), ID-Nr. 75001825